Химка:
 Химка — стан (остановка) на тракте Санкт-Петербург — Москва (714 вёрст от  и 14 от ).
 Химка — река, приток Москвы.
 Химка — река, приток Ичи.
 Химка, Джон-Пол (род. 1949) — канадский историк и переводчик украинского происхождения.